Daisuke Ichikawa (Shimizu, 14 de maio de 1980) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como defensor.

Carreira

Shimizu S-Pulse 
Daisuke Ichikawa se profissionalizou no	Shimizu S-Pulse, em 1997, atuando no clube até 2010.

Seleção 
Daisuke Ichikaw integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002